Ameisengraben ist ein Gewässername:

 Ameisengraben, linker Zufluss der Altmühl beim Dorf Roth von Herrieden im Landkreis Ansbach, Bayern
 Ameisengraben, rechter Zufluss des Großen Leithenbachs im Waxenberger Forst im Süden des Gemeindegebietes von Wiesenfelden im Landkreis Straubing-Bogen, Bayern, der über den Großen Perlbach zur Donau entwässert
 Ameisengraben, rechter Zufluss des Oberlaufs Grundelbach des Grumbachs bei Hilpertshausen in der Gemeinde Unterpleichfeld im Landkreis Würzburg, Bayern, der zur Pleichach entwässert